Hawkesbury – rzeka w Australii
 Hawkesbury – miasto w Kanadzie
W Wielkiej Brytanii:
 Hawkesbury – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)